То́маш Сло́вак (; 5 апреля 1983, Кошице, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник хомутовских «Пиратов», выступающих в Чешской экстралиге.

Клубная карьера 
В Европе помимо словацких команд выступал за клубы Швеции, Финляндии и Германии. На драфте НХЛ 2001 года выбран командой «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде под общим 42-м номером. Играл в низших североамериканских лигах. В 2009—2011 годах выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист».

18 августа Томаш Словак подписал двухсторонний контракт с  минским «Динамо».

Сборная 
Выступал за юношескую (до 18 лет) и молодёжную сборную Словакии. Участник юношеского чемпионата мира (до 18 лет) 2001 года, молодёжных чемпионатов мира 2001 и 2003 годов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ХК "Автомобилист"
 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Кошице»
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»